Strempel ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Strempel (* 1930), deutscher Schauspieler
 Carl Strempel (1800–1872), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Elisabeth Strempel (1840–1912), deutsche Porträtmalerin, Tochter von Carl Strempel
 Ernst Strempel (1868–1956), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant, siehe Ernst Bornstedt
 Erwin Strempel (1924–1999), deutscher Fußballtorwart
 Gesine Strempel (* 1940), deutsche Autorin, Moderatorin, Reporterin und Übersetzerin
 Hartmut Strempel (1943–2021), deutscher Leichtathlet
 Horst Strempel (1904–1975), deutscher Maler und Grafiker
 Hugo von Strempel (1831–1897), deutscher General der Infanterie
 Ilse Strempel (* 1946), deutsche Augenärztin
 Karin Strempel (* 1961), deutsche Politikerin (CDU), MdL Sachsen
 Karl Strempel (* 1980), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler

 Rudolf Strempel (1891–1981), deutscher Hautarzt und Hochschullehrer
 Sebastian Strempel (1967), deutscher Jazzmusiker